De sprint vrije stijl voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 11 februari 2014 in het Laura langlauf & biatloncentrum in Krasnaja Poljana. De wedstrijd vond plaats in de vrije stijl in tegenstelling tot 2010 toen er in de klassieke stijl gelopen werd. Regerend olympisch kampioen was de Rus Nikita Krjoekov.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie

Kwartfinales 
Heat 1

Heat 2

Heat 3

Heat 4

Heat 5

Halve finales 
Heat 1

Heat 2

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag kwalificatie
  Uitslag finale

Mannen sprint